Candilillos puede referirse a:
El nombre común de la planta Aristolochia baetica
El nombre común de la planta Aristolochia paucinervis